Boitron kan syfta på:

 Boitron, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Boitron, Seine-et-Marne, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne